Montmorency steht für:
 Montmorency (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Montmorency (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Montmorency-Laval, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Montmorency (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Laval
 Rivière Montmorency, Fluss in Kanada

Montmorency ist der Name folgender

Orte:
 Montmorency (Val-d’Oise), Frankreich
 Montmorency (Victoria), Australien
 Montmorency County (Michigan), USA
 Montmorency Township (Michigan), USA
 Montmorency Township (Illinois), USA
 Montmorency-Beaufort, Frankreich

geografischer Objekte:
 Montmorency-Fall, Wasserfall in Kanada

astronomischer Objekte:
 (13112) Montmorency, Asteroid des Hauptgürtels